Риков Валеріян Микитович (1874 — † 1942) — архітектор.
 Риков Євген Павлович (1906 — † 1941) — дивізійний комісар. Член Військової ради Південно-Західного фронту РСЧА під час німецько-радянської війни.
 Риков Олексій Іванович (1881 — † 1938) — радянський державний діяч.
 Риков Петро Сергійович ( 1981) — російський та український актор театру і кіно, модель, телеведучий.
 Риков Сергій Олександрович (1957 р.н.) — український лікар та науковець у галузі клінічної та профілактичної медицини.
 Риков Юрій Панасович (1932 — † 1994) — радянський та український звукооператор.
 Бурдун-Риков Микола Миколайович — полковник Армії УНР.
Російські прізвища